Abtwil steht für:
 Abtwil AG, eine Gemeinde im Kanton Aargau, Schweiz
 Abtwil SG, eine Ortschaft im Kanton St. Gallen, Schweiz